Barton Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Barton Island (Alabama), Mobile County
 Barton Island (Connecticut), New London County
 Barton Island (Maine), Knox County
 Barton Island (Massachusetts), Franklin County